I Campionati italiani di taekwondo del 2018 sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Taekwondo e si sono tenuti a Bari in Puglia, in data 26-28 ottobre 2018.

Risultati

Fino a 46 kg

Fino a 49 kg

Fino a 53 kg

Fino a 57 kg

Fino a 62 kg

Fino a 67 kg

Fino a 73 kg 

1: Vittoria per abbandono

Oltre 73 kg 

1: Vittoria per abbandono

Medagliere società

Note

Voci correlate 
Federazione Italiana Taekwondo - FITA

Campionati italiani di taekwondo 2018
Competizioni sportive a Bari